Кейн Браун () — американский кантри-певец, автор-исполнитель. Номинант премий ACM Awards и CMT Music Awards в категории «Лучший новый кантри-вокалист» и «Лучшее видео».
Сингл «What Ifs» с дебютного альбома занял первую строчку кантри-чарта США, как и альбом, а сам певец в октябре 2017 года стал первым в истории, имеющим одновременно хиты № 1 сразу во всех 5 кантри-чартах своей страны: Top Country Albums, Hot Country Songs, Country Airplay, Country Digital Song Sales и Country Streaming Songs.

Биография 
 См. также «Kane Brown Career» в английском разделе.
Родился 21 октября 1993 года в США (Джорджия). Полное имя Kane Allen Brown. Он имеет смешанное расовое происхождение, его отец частично чернокожий, и частично индеец-чероки, а мать белая.

Дискография 
 См. также «Kane Brown Discography» в английском разделе.

Студийные альбомы 
 Kane Brown (№ 1 в US Country, 2016)
 Experiment (№ 1 в Billboard 200 и US Country, 2018)
 Different Man (2022)

Синглы 
Кантри-чарты возглавляли синглы:
 «What Ifs» (при участии Лорен Элейна) (№ 1 Hot Country Songs и № 1 в Country Airplay в 2017)
 «Heaven» (2/1, 2017)
 «Lose It» (1/1, 2018)
 «Good as You» (3/1, 2019)
 «One Thing Right» (1/-, 2019)
 «Homesick» (3/1, 2019)
 «Famous Friends» (2/1, 2021)
 «One Mississippi» (4/1, 2021)
 «Like I Love Country Music» (3/1, 2022) (8-й чарттоппер в Country Airplay)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США